Daria est un nom propre utilisé principalement comme prénom ou toponyme. Origine de la langue Dari Afghanistan, que signifie la mer 🌊 l'immensité

Prénom 
Daria (persan : دريا), Derya ou Darya, est un prénom féminin d'origine perse, dérivé de Darius. Il est aujourd'hui très répandu en Russie (Да́рья ou Да́рия) et dans les pays slaves. Il est fêté le 25 octobre. Il signifie infini, horizon ou océan.

Variantes et diminutifs 
On rencontre les variantes Dariane, Darie " Dalia"et Darina.

Le diminutif d'usage de Daria en russe est Dacha (Да́ша, transcrit en anglais Dasha).

Personnes portant ce prénom

Toponymie

Division administrative 
 Province de Sourkhan-Daria et Province de Syr-Daria, deux provinces de l'Ouzbékistan.

Hydronymie 
 Sourkhan Daria, rivière du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan.
 Iskander-Daria et Fan-Daria, deux rivières du Tadjikistan.
 Wakhan-Daria, rivière d'Afghanistan.
 Amou-Daria et Syr-Daria, deux fleuves d'Asie centrale.

Autres 
Daria, série télévisée produite par MTV de 1997 à 2002.
 Tempête Daria, ayant frappé l'Europe en janvier 1990.
Daryā-e nour ou Daria-e nour, diamant de la couronne iranienne.
 Daria, un groupe de rock français.

Voir aussi 
 Dariya, ville d'Arabie saoudite.
 Michele D'Aria, sculpteur italien.

Références 

Prénom perse
Prénom féminin
Homonymie d'hydronyme